Doctrina McNamara, línia geopolítica triada pel govern dels Estats Units en matèries d'estratègia nuclear, i que implicava el recurs progressiu i adaptat a les armes de destrucció massiva
 Biografies:
 Fabio McNamara (Madrid, 1957), artista que ha fet cinema, pintura i música
 Maggie McNamara (Nova York, 1928 − 1978), actriu estatunidenca 
 Reggie McNamara o Reginald McNamara (Grenfell, Nova Gal·les del Sud, 1888 - Newark, 1971), ciclista australià 
 Robert McNamara (San Francisco, 1916 - Washington DC, 2009), executiu i polític estatunidenc, que fou Secretari de Defensa dels Estats Units (1961 - 68) i President del Banc Mundial (1968 - 1981)
 Shelley McNamara (Lisdoonvarna, 1952), arquitecta i acadèmica irlandesa